Stellenbrunnen heißeb Quellen:

 Stellenbrunnen (Aichtal), Quelle im Gebiet der Stadt Aichtal mit Abfluss von rechts zur Aich bei Burkhardtsmühle, Gemeinde Waldenbuch, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Stellenbrunnen (Plochingen), Quelle mit Abfluss zum Schutzhafen Plochingen (zum Neckar) bei Plochingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg